Het ATP-toernooi van Bogota 1998 (met de officiële naam Cerveza Club Colombia Open 1998) werd van 2 tot en met 8 november 1998 gehouden in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Club Campestre El Rancho.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Bronnen
 Enkelschema
 Dubbelschema

Bogota
1998